Talenti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Talenti (um 1300–1369), italienischer Bildhauer und Architekt
 Giovanni Francesco Guidi di Bagno-Talenti (1720–1799), italienischer Geistlicher
 Pier F. Talenti (* 1925), US-amerikanischer Philanthrop und Landwirtschaftsingenieur
 Simone Talenti (um 1340–1381), italienischer Architekt, Sohn von Francesco Talenti